Флаг Арха́нгельского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней белого цвета шириной 7/10 ширины полотнища, средней зелёного цвета шириной 1/5 ширины полотнища и нижней белого цвета; в центре белой и зелёной полос дуб жёлтого цвета с листвой зелёного цвета и девятью желудями жёлтого цвета».

Обоснование символики 
В основу композиции флага, разработанного на основе герба муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, легли не только природно-географические особенности района, но и бытующая среди населения красивая легенда, образно и красноречиво связывающая современную жизнь с глубоким прошлым, с древней историей заселения края.

Легенда гласит: «Первым на эти земли пришёл Кумырык с берегов реки Уйыл. У него родился сын по имени Табантай. Вырос Табантай, женился. Родилось у него девять сыновей, которые впоследствии основали населённые пункты по берегу реки Инзер. Первенца звали Абзгильды. Он жил в отчем доме и продолжил дело отца. Люди уважали его за справедливость и ум. Абзгильды прожил долгую жизнь и, когда умер, его хоронили с почестями, а на могиле его посадили дуб». Этот могучий дуб до сих пор растёт как редкий природный памятник. Деревню, где жил Абзгильды, назвали Абзаново.

Народ в здешних краях крепкий, с твёрдым и решительным характером. Отличается гостеприимством и щедростью души. На флаге аллегорически изображено содержание легенды. Центральной его фигурой является могучий дуб с крепкими корнями. В пышной зелени дуба выделяются девять желудей, символизирующие девять сыновей Табынтая, потомки которых вместе с представителями более 14 национальностей, населяют территорию современного Архангельского района. В то же время дуб является символом силы, могущества, прочности района. Золото дуба и его желудей — символ справедливости, милосердия и смирения, а также богатства и самостоятельности.

Богатство и красота природы отображены в виде зелёной полосы, символизирующей изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Серебряный (белый) цвет — означает веру, чистоту помыслов, искренность, чистосердечность и благородство народов, проживающих в районе.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением дуба